Sancti-Spíritus bezeichnet:

 Sancti-Spíritus (Badajoz), eine Gemeinde in der Provinz Badajoz, in der Autonomen Region Extremadura, Spanien.
 Sancti-Spíritus (Salamanca), eine Gemeinde in der Provinz Salamanca, in der Autonomen Region Kastilien und León, Spanien.
 Sancti Spíritus, die Hauptstadt der Provinz Sancti Spíritus, Kuba.
 Provinz Sancti Spíritus, eine Provinz in Zentral-Kuba.
 Sancti Spiritu (auch Sancti Spiritus), die erste spanische Siedlung auf dem Territorium des heutigen Argentinien.